Mange byer har et bymuseum. Nedenfor kan være et af dem du søger.

Danmark 
 Bymuseet (Fredericia)
 Helsingør Bymuseum
 Hillerød Bymuseum
 Bymuseet i Haderslev
 By og Overfartsmuseet, Korsør
 Københavns Museum
 Bymuseet Møntergården, Odense
 Bymuseet (Aarhus)

Sverige 
 Eskilstuna stadsmuseum
 Göteborgs stadsmuseum
 Mölndals stadsmuseum
 Norrköpings stadsmuseum
 Skövde stadsmuseum
 Stockholms stadsmuseum

Norge 
 Brevik Bymuseum
 Bymuseet i Bergen
 Holmestrand Museum
 Bymuseet i Levanger
 Bymuseet (Oslo Museum)
 Risør Museum
 Stavanger bymuseum

Tyskland 
 Museum der Stadt Bad Schwartau
 Stadtmuseum Baden-Baden
 Stiftung Stadtmuseum Berlin
 Stadtmuseum Bocholt
 Städtisches Museum (Braunschweig)
 Stadtmuseum im Schweizer Hof, Bretten
 Stadtmuseum Brilon
 Stadtmuseum Dresden
 Stadtmuseum Düren
 Stadtmuseum Landeshauptstadt Düsseldorf
 Stadtmuseum Erfurt
 Stadtmuseum Euskirchen
 Stadtmuseum Fürth Ludwig Erhard
 Stadtmuseum Gera
 Städtisches Museum Göttingen
 Stadtmuseum Gütersloh
 Museum für Hamburgische Geschichte
 Heimatmuseum Halver
 Stadtmuseum Hattingen
 Stadtmuseum Ibbenbüren
 Stadtmuseum Ingolstadt
 Stadtmuseum Iserlohn
 Stadtmuseum Jena
 Kölnisches Stadtmuseum
 Stadtmuseum Lennestadt
 Städtisches Museum Ludwigsburg
 Stadtmuseum Ludwigshafen
 Stadtmuseum Meißen
 Museum der Stadt Miltenberg
 Münchner Stadtmuseum
 Stadtmuseum Münster
 Museum der Stadt Neustadt in Holstein
 Stadtmuseum Neustadt an der Waldnaab
 Stadtmuseum Nördlingen
 Stadtmuseum Fembohaus, Nürnberg
 Adam-und-Eva-Haus, Paderborn
 Städtisches Museum Seesen
 Stadtmuseum Simeonstift Trier
 Stadtmuseum Werdohl

Østrig 
 Stadtmuseum Bludenz
 Stadtmuseum Dornbirn
 Stadtmuseum Graz
 Stadtmuseum Melk
 Stadtmuseum Traiskirchen
 Museum der Stadt Vils
 Wien Museum
 Wiener Stadtmuseum (plan præsenteret af Otto Wagner i 1900 men aldrig bygget)